Sebastián Saucedo Mondragón (ur. 22 stycznia 1997 w San Fernando Valley) – amerykański piłkarz pochodzenia meksykańskiego występujący na pozycji lewego skrzydłowego, od 2022 roku zawodnik meksykańskiej Toluki.

Bibliografia 
 
 

Amerykańscy piłkarze
Amerykanie pochodzenia meksykańskiego
Piłkarze Real Salt Lake
Piłkarze Tiburones Rojos de Veracruz
Piłkarze Pumas UNAM
Piłkarze Deportivo Toluca FC
Uczestnicy Mistrzostw Świata U-20 w Piłce Nożnej 2017
Uczestnicy Mistrzostw CONCACAF U-20 w Piłce Nożnej 2017
Urodzeni w 1997